Безіменна — річка в Україні у Деражнянському й Летичівському районах Хмельницької області. Ліва притока річки Згару (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 21 км, площа басейну водозбору 98,2 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 18,11 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,16. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південній стороні від села Осикове. Спочатку тече переважно на північний схід через села Старий Майдан, Козачки, Варенка, а далі тече переважно на південний схід через село Буцні й у селі Голенищеве впадає в річку Згар, праву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 У селі Варенка річку перетинає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, за маршрутом: Старий Остропіль — Стара Синява — Летичів — Вовковинці).
 У XIX столітті на річці у селі Голенищеве існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Деражнянського району
Річки Летичівського району
Річки України без назви